Фелпс може да се отнася за:
 Хора
 Майкъл Фелпс (р. 1985), американски плувец

 Окръзи в САЩ
 Фелпс (окръг, Мисури)
 Фелпс (окръг, Небраска)